Piotrkówko est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Piotrkówko.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Piotrkówko.